Esistono più comuni francesi con questo nome

Monfaucon – Dordogna
Monfaucon – Alti Pirenei